Насьональ 1 1965/1966 () — 2-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1965/66 на сайте rsssf.com 

1965/1966
Алжир
Алжир
1965 год в Алжире
1966 год в Алжире